Diego Jiménez puede hace referencia a:
Diego Jiménez de Ayllón, militar y escritor español del siglo XVI;
Diego Jiménez de Enciso, dramaturgo español del Siglo de Oro;
Diego Jiménez, sacerdote jesuita español del siglo XVI;
Diego «el Cigala», cantante flamenco;
Diego Jiménez, futbolista mexicano;
Diego Jiménez, bajista español;